Iso Kuusisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Kuusisaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Iso Kuusisaari (ö i Lappland), Rovaniemi, 

Robotskapade Finlandförgreningar